Дальке:

 Дальке — река в Германии.
 Дальке, Рудигер — психотерапевт, врач, также специалист в области эзотерики.
 Дальке, Юлиус — немецкий пианист.